Paganini peut faire référence à :

Patronymes 
 Alexia Paganini (née en 2001), patineuse américano-suisse ; 
 Ercole Paganini (1770-1825), compositeur italien ;
 Niccolò Paganini (1782-1840), violoniste et compositeur italien ;
 Nicolo Paganini (né en 1966), homme politique suisse.

Autres 
 Concours international de violon Niccolò-Paganini ;
 Quatuor Paganini, quatuor d'instruments du luthier italien Antonio Stradivari achetés et joués par Niccolò Paganini ;
 Paganini Quartet, quatuor à cordes (1946-1966) ;
 Paganini, opérette de Franz Lehár ;
 Cime Paganini, un sommet des Alpes italiennes ;
 Square Paganini dans le  arrondissement à Paris (devenu le jardin Janis-Joplin en 2019) ;
 Rue Paganini dans le  arrondissement à Paris ;
 (2859) Paganini, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Paganini film muet allemand de 1923.